Вото́ла, также вату́ла  и вато́ла — в русском языке устаревший термин, обозначавший грубую ткань и верхнюю одежду из неё. В немецком языке эта ткань называлась вадмал.

Вотола упоминается в Никоновской летописи от 1074 года, где говорится: «преподобный Исаакий облечеся во власяницу, и на власяницу свитку вотоляну». Судя по духовной грамоте Димитрия Донского (1389), в его гардеробе тоже имелась вотола сажена (то есть вышитая золотом и украшенная драгоценными камнями).

Немецкий аналог 
Вадмал у эстов — грубая шерстяная ткань, употреблявшаяся на одежду в Лифляндии, Швеции, Дании и Северной Германии и сохранявшаяся ещё в Эстляндской губернии. Там она бывала почти всегда чёрного цвета, за что латыши и прозвали эстов чернокафтанниками ().

Поговорки 
Не гляди на ватолу (которой воз покрыт), а гляди под ватолу. (В значении «не суди по внешности»).

См. также 
 Ватолин

Примечания

Ссылки 
 
 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/38050/%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0 Вотола] // Этимологический словарь русского языка. — М.: Прогресс. М. Р. Фасмер. 1964—1973.
 Ватула , объяснение в книге этнографа Мельникова-Печерского П. И.
 [dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/2015 Ватолин] // Словарь русских фамилий «Ономастикон»
 

Ткани
Устаревшие слова
Русский национальный костюм